Селиве́рстов, Селивёрстов — русская фамилия. Происхождение фамилии — от имени Сильвестр, означающего по-латыни «лесной» .

Селиверстовы — дворянский род.

Известные носители 
 Селиверстов, Алексей Николаевич (род. 1976) — российский бобслеист.
 Селивёрстов, Вадим Витальевич (род. 1981) — украинский хоккеист, вратарь (игрок сборной Украины по хоккею с шайбой).
 Селивёрстов, Василий Алексеевич (1895—1943) — кадровый офицер Русской императорской армии, участник Первой мировой войны, военспец в РККА, участник Гражданской войны.
 
 Селиверстов, Виктор Валентинович (род. 1954) — российский политик, депутат Мосгордумы, руководитель исполкома Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия».
 Селиверстов, Иван Никитович (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Селиверстов, Игнатий Селиверстович (1827—1897) — городской голова Петрозаводска, купец.
 Селивёрстов, Константин Львович (род. 1963) — российский кинематографист.
 Селиверстов, Кузьма Егорович (1913—1941) — Герой Советского Союза.
 Селиверстов, Николай Дмитриевич (1830—1890) — пензенский губернатор.
 Селиверстов, Павел Вадимович (род. 1996) — белорусский прыгун в высоту.
 
 Селиверстов, Фёдор Петрович (1917—2000) — Герой Советского Союза.



См. также 
 Селивёрстов переулок — улица в центре Москвы.
 Силиверстов
 Сильвестров — другая фамилия, образованная от имени Сильвестр.

Примечания